

Pessoas 
Miyamoto Musashi — samurai
Miyamoto Iori — samurai, filho de Miyamoto Musashi
Shigeru Miyamoto - produtor de jogos eletrônicos e criador de diversas franquias da Nintendo
Sensei Miyamoto

Outros 
Miyamoto (cratera)
Miyamoto Usagi — personagem dos quadrinhos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos